Nieuwebrug (Friesland), een dorp in de gemeente Heerenveen
Nieuwebrug (Haarlemmermeer) of Nieuwe Brug, een buurtschap in de gemeente Haarlemmermeer (Noord-Holland) 
Nieuwebrug (Overijssel), een buurtschap in de gemeente Ommen (Overijssel) 
Nieuwerbrug, een dorp in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Zuid-Holland)
Nieuwe Brug (Amsterdam), een brug in het centrum van Amsterdam
Nieuwe Brug (Harelbeke), ook bekend als de Kuurnebrug.
Grotemarkt, overkluizend marktplein in Rotterdam dat ooit Nieuwebrug heette